

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Rzeszów (1) 
 18 czerwca 1988 r. (sobota),  Rzeszów

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Miszkolc (2) 
 18 czerwca 1988 r. (sobota),  Miszkolc

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 7 lipca 1988 r. (czwartek),  Leszno

Awans: 5+1 do finału światowego

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Huddinge (1) 
 7 maja 1988 r. (sobota),  Huddinge

Awans: 9 do finału szwedzkiego

Gislaved (2) 
 7 maja 1988 r. (sobota),  Gislaved

Awans: 9 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 17 maja 1988 r. (wtorek),  Malmö
 18 maja 1988 r. (środa),  Norrköping
 19 maja 1988 r. (czwartek),  Hallstavik

Awans: 3+1 do finału skandynawskiego oraz Jimmy Nilsen i Per Jonsson
Uwaga! Mikael Blixt i Tony Gudbrand zastąpili Niklasa Karlssona i Jana Anderssona

Finał duński 
 8 maja 1988 r. (niedziela),  Outrup

Awans: 7 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 5 czerwca 1988 r. (niedziela),  Sandes

Awans: 7 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał brytyjski 
 22 maja 1988 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 12 czerwca 1988 r. (niedziela),  King’s Lynn

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 11 czerwca 1988 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 12 lipca 1988 r. (wtorek),  Coventry

Awans: 9 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 6 sierpnia 1988 r. (sobota),  Vetlanda

Awans: 11+1 do finału światowego

1988
1988 w sporcie żużlowym